Ardüser ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ardüser (der Ältere) (1521–1580), Landammann
 Hans Ardüser (der Jüngere), (* 1557; † ca. 1614), Maler
 Johannes Ardüser (1585–1665), Mathematiker und Festungsingenieur